Den här artikeln innehåller statistik för världsmästerskapet i fotboll 1930 som spelades i Uruguay mellan 13 och 30 juli 1930.

Målstatistik 
Totalt antal gjorda mål: 70
Målsnitt per match: 3,88
Totalt antal hat tricks: 3 —— Guillermo Stábile (Argentina), Pedro Cea (Uruguay), Bert Patenaude (USA)
Totalt antal straffmål: 1 —— utdelad till Mexiko
Flest gjorda mål, lag: 18 —— Argentina
Flest gjorda mål, individuellt: 8 —— Guillermo Stábile för Argentina
Minst antal gjorda mål: 0 —— Bolivia och Belgien
Flest antal insläppta mål: 13 —— Mexiko
Minst antal insläppta mål: 2 —— Brasilien
Bäst målskillnad: +12 —— Uruguay (+15/−3)
Sämst målskillnad: −9 —— Mexiko (+4/−13)
Flest gjorda mål i en match: 9 —— Argentina mot Mexiko (6–3)
Flest gjorda mål av ett lag i en match: 6 mål —— tre matcher; Argentina mot Mexiko (6–3), Argentina mot USA (6–1), Uruguay mot Jugoslavien (6–1)
Flest gjorda mål av det förlorande laget i en match: 3 —— Mexiko (mot Argentina)
Störst målskillnad i en match: +5 —— två matcher; Argentina mot USA (6–1), Uruguay mot Jugoslavien (6–1)
Flest matcher utan insläppt mål: 2 —— Chile, Uruguay, USA
Flest matcher utan insläppt mål i rad: 2 —— Chile, Uruguay, USA
Turneringens första mål: Lucien Laurent för Frankrike mot Mexiko
Snabbaste målet från matchstart: 1:a minuten Adalbert Deșu för Rumänien mot Peru
Flest mål av en spelare i en match: 3 —— Guillermo Stábile (Argentina), Pedro Cea (Uruguay), Bert Patenaude (USA)
Antal självmål: 1 —— Manuel Rosas för Chile mot Mexiko

Målskyttar 

Lista över målskyttar under mästerskapet.

Arenor 
Bygget av Estadio Centenario försenades på grund av tung nederbörd, vilket gjorde att man var tvungen att flytta två matcher till Estadio Pocitos med en ungefärlig publikkapacitet på 1000 åskådare. Tabellen nedan visar Fifas officiella siffror.

Allmän lagstatistik 

Tabellen visar statistik för lagen i mästerskapet över r under mästerskapet.

Disciplin 

  Totalt antal gula kort: 0
  Totalt antal röda kort: 1 —— Plácido Galindo för Peru mot Rumänien (70:e spelminuten)

Referenser 

1930
Statistik